Autonome Koreaanse Prefectuur Yanbian
 Chinees koeras Yanbian (rund)